Carrefour (Frans voor: kruispunt) kan verwijzen naar:
Carrefour (Haïti), een stad op Haïti
Carrefour (hypermarkt), een Frans supermarktconcern
Carrefour (tijdschrift), een Franstalig blad in de Vlaamse rand rond Brussel

Zie ook
Carrefour de l'Arbre, een kasseistrook uit de wielerklassieker Parijs-Roubaix